Grandsberg ist der Ortsname von

 Grandsberg (Ergolding), Gemeindeteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Grandsberg (Schwarzach), Gemeindeteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern